Nowa Kuźnia ist der Name folgender Orte in Polen:

 Nowa Kuźnia in der Gemeinde Gromadka, Wojewodschaft Niederschlesien (ehemals Neuhammer im Landkreis Lüben, Niederschlesien)
 Nowa Kuźnia in der Gemeinde Radwanice, Wojewodschaft Niederschlesien (ehemals Neuhammer)
 Nowa Kuznia, polnischer Name von Neuhammer (Proskau), bei Prószków, Woiwodschaft Oppeln